Наводнения и оползни в Петрополисе, расположенном в регионе Серрана в Рио-де-Жанейро, Бразилия, произошли ближе к вечеру и вечером 15 февраля 2022 года.

Ход событий 
Паводок был вызван мощным ливнем в сезон дождей.  За день выпало 260 мм осадков. По всему городу произошло более 200 оползней, несколько улиц было затоплено, десятки домов полностью разрушены.

В тот же день городская пожарная служба выявила не менее 18 погибших в результате событий, их число увеличилось до 80 на следующий день. Город Петрополис объявил состояние общественного бедствия.

К 20 февраля власти сообщили о 152 погибших и 162 пропавших без вести. 24 человека были спасены из-под завалов. Поисково-спасательная операция осложняется сложными метеоусловиями.

По состоянию на 23 февраля, число жертв увеличилось до 195. Продолжаются поиски 69 человек.

Реакция 
Губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро предупредил в своих социальных сетях, что он мобилизовал больше пожарных и машин скорой помощи.

Президент Бразилии Жаир Болсонару, находящийся с дипломатическим визитом в России, связался с министром регионального развития и министром экономики для оказания помощи пострадавшим, а также побеседовал с губернатором штата Рио. По словам его сына Флавио Болсонару, позже подтверждённым в его собственных социальных сетях, Болсонару посетит Петрополис.

Свои соболезнования в связи со стихийным бедствием выразили представители разных стран.

Примечания 

Оползни
Наводнения по алфавиту
Наводнения 2022 года
Наводнения в Бразилии
2022 год в Бразилии
Петрополис
События 15 февраля
Февраль 2022 года